L'uomo che volle essere re (The Man Who Would Be King) – romanzo di Rudyard Kipling del 1888
 L'uomo che volle farsi re (The Man Who Would Be King) – film del 1975 di John Huston
 The Man Who Would Be King – traccia dell'album The Libertines dei The Libertines del 2004